Johann Hotz ist der Name folgender Personen:
* Johann Heinrich Hotz (1822–1883), Jurist und Staatsarchivar in Zürich
 Johann Konrad Hotz (1739–1799), österreichischer General Schweizer Herkunft, siehe Friedrich von Hotze

Siehe auch:
 Johannes Hotz (1734–1801), Schweizer Leib- und Wundarzt, siehe Johannes Hotze